Lista startów statków kosmicznych typu Sojuz zawiera informacje o radzieckich i rosyjskich załogowych i bezzałogowych startach różnych wariantów pojazdów tego typu. W Związku Radzieckim był zwyczaj, że w przypadku pomyślnie przeprowadzonych misji otrzymywały one oficjalną nazwę i numer. Loty próbne lub nieudane były maskowane oznaczeniem kolejnego satelity serii Kosmos.

Do tej pory (stan na 19.04.2017 po starcie Sojuza MS-04) przeprowadzono 133 załogowe misje statków Sojuz. Cztery osoby zginęły podczas lądowania (w misjach Sojuz 1 i Sojuz 11).

Chronologia lotów 
 kursywą oznaczono loty bezzałogowe
 (A): Sojuz z aktywnym węzłem cumowniczym
 (P): Sojuz z pasywnym węzłem cumowniczym

Zobacz też 

 Sojuz (pojazd kosmiczny)
 program Salut
 lista gości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej
 lista załogowych lotów kosmicznych do ISS

Przypisy

Bibliografia 
 Misje załogowe do stacji Salut 
 Misje załogowe do stacji Mir 
 Misje załogowe do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Linki zewnętrzne 
 

Program Sojuz
Załogowe loty kosmiczne
Listy astronautyczne